Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 1996 года проходили  во . 401 спортсмен из 75 стран разыграл двадцать комплектов медалей: по 10 в вольной и греко-римской борьбе. Схватки по вольной борьбе состоялись с 20 по 23 июля в зале G, а по греко-римской борьбе — с 30 июля по 2 августа в зале H.

Медали

Общий зачёт

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Примечания

Комментарии

Источники

Литература